Gonzalo Barrios peut désigner :
 Gonzalo Barrios (né en 1995) : joueur professionnel chilien de jeux vidéo ;
 Gonzalo Barrios (1902-1993) : homme politique vénézuélien.